Torslunde Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Torslunde Kirke (Ishøj Kommune) – en kirke i Torslunde Sogn i Ishøj Kommune
 Torslunde Kirke (Lolland Kommune) – en kirke i Torslunde Sogn i Lolland Kommune